kluizenarij of hermitage, een woning van een heremiet of kluizenaar
 Hermitage (Sint-Petersburg), een museum in Sint-Petersburg
 Hermitage Amsterdam, voormalige dependance van dit museum in Amsterdam, sinds 1 april 2022: Dutch Heritage Amsterdam
 Hermitage Apeldoorn, een woonhuis met de status van rijksmonument
 Hermitage (Flémalle-Haute), een gebouwencomplex in de Belgische gemeente Flémalle
 Hermitage (Soesterberg), een rijksmonument in de Nederlandse provincie Utrecht.
 Hermitage (restaurant), een voormalig restaurant in Rijsoord
 Hermitage (wijn), een Rhônewijn
 cinsault, een blauw druivenras
 Hermitage Mall, een winkelcentrum in Paramaribo, Suriname

Geografie 
Canada
 Hermitage-Sandyville, een gemeente op het eiland Newfoundland (voorheen kortweg Hermitage genoemd)
 Hermitage (Canada), een plaats in bovenvermelde gemeente
Engeland
 Hermitage (Berkshire), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied West Berkshire
 Hermitage (Dorset), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied West Dorset
Suriname
 Hermitage (plantage), een voormalige hout- en indigoplantage bij de Surinamerivier
 L'Hermitage (Tempatikreek), een voormalige plantage bij de Commewijnerivier
Verenigde Staten
 Hermitage (Arkansas), een plaats in de staat Arkansas
 Hermitage (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Hermitage (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania
 Hermitage (Tennessee), een plaats in de staat Tennessee
Elders
 Hermitage (Brugge), een wijk in Sint-Andries, deelgemeente van Brugge
 L'Hermitage, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine